Die Opinary GmbH (ehemals Pressekompass, gegründet 2013) ist ein Tech-Media-Unternehmen mit Sitz in Berlin-Kreuzberg und wurde 2016 von den Geschwistern Pia Frey und Cornelius Frey sowie Max Meran gegründet. Am bekanntesten ist das Tacho-Umfrage-Tool, das Debatten auf einer Tacho-Grafik visualisiert und monatlich 120 Millionen Nutzer erreicht und regelmäßig in der deutschen Populärkultur, wie dem ZDF Magazin Royale, zu sehen ist. Opinary integriert Umfragen in Online-Artikel innerhalb primär deutschsprachiger Leitmedien und Nachrichtenportalen (u. a. FAZ, Spiegel, Focus Online) mit dem Ziel, die Leserschaft zu aktivieren und zu identifizieren. Das Unternehmen finanziert sich durch das Ausspielen von Werbemitteln im Anschluss an Umfragen. Das Unternehmen verspricht Marken, ihre Werbung dort zu platzieren, wo bereits ein Interesse der Nutzer besteht. Opinarys Umfragen sind nicht repräsentativ, sondern werden als MarketingTool genutzt.

Geschichte 
Die Idee zu Opinary entstand im Jahr 2013 als „Pressekompass“ und wurde 2016 zur Opinary GmbH umfirmiert. Im Jahr 2014 erhielt der Pressekompass den Grimme-Online- und einen LEAD-Award.

Die Gründungsmitglieder und geschäftsführenden Gesellschafter Cornelius Frey und Pia Frey wollten mit Opinary ein skalierbares Dialogangebot im Internet für Online-Redaktionen und Werbetreibende etablieren. Mit den Opinary-Umfragen können Nutzer sich mit einem Klick zu nachrichtenrelevanten Themen positionieren und nach Abstimmung sehen, wie sie sich auf der Skala im Vergleich zu anderen Lesern positionieren.

Zu den ersten Kunden gehörten Die Welt, Der Spiegel und Der Tagesspiegel.

Im Jahr 2018 erhielt Opinary eine Finanzierung von 3 Millionen Euro um seine Präsenz in den USA auszubauen. Zu den Investoren gehörte unter anderem der Global Founders Capital Fonds der Samwer-Brüder.

Produkte 

Opinary hat drei verschiedene Tools, die in Artikeln platziert werden können.

Der Tacho, das Slider- und das Multiple-Choice-Tool. Mit dem Tacho-Tool kann ein Spektrum von Meinungen abgebildet werden. Das Slider-Tool eignet sich um numerische Fragestellungen auf einer Skala abzubilden. Das Multiple-Choice-Tool schlägt Nutzern vorgegebene Antwortmöglichkeiten vor, aus denen sie eine Auswahl treffen können.

Auszeichnungen

Kritik 
Viele Online-Medien nutzen Opinary-Umfragen, um ein Stimmungsbild ihrer Leserschaft zu verschiedenen Themen einzuholen. Anfang 2022 standen Opinary-Umfragen in der Kritik, da Impfgegner der Covid 19-Impfungen auf den Plattformen Facebook und Telegram andere Nutzer dazu aufriefen, an Umfragen zur Impfpflicht teilzunehmen, um das Stimmungsbild zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Laut Tagesschau würden bis zu 500.000 Nutzer täglich diese Aufrufe sehen. Opinary Co-Gründerin Pia Frey sagte in einem Interview mit der Tagesschau, dass Opinary ein System nutze, das bot-getriebene Manipulation erkenne und einen Filter für Manipulation durch Interessengruppen eingebaut habe.

Im Jahr 2018 standen Opinary-Umfragen in Kritik, für repräsentativ gehalten zu werden und damit falsche Annahmen über die öffentliche Meinung zu nachrichtenrelevanten Debatten zu schaffen.

Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut äußerte sich zu dieser Problematik: „Der Informationswert dieser Umfragen ist vergleichbar mit dem Horoskop in der Illustrierten... Bei den Tacho-Umfragen von Opinary sei zudem die Fragestellung problematisch. In den meisten Fällen liefert das Tool nicht nur zwei vorgefertigte Antworten, sondern verknüpft mit ihnen auch Begründungen.“ Insbesondere im Internet würden sich vermehrt Menschen zu Wort melden oder ihre Stimme abgeben, deren Meinung extremer sei.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Berlin)
Gegründet 2016